Кирей-Муксут - поселок в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Поселокнаходится в 20 км от Шумского.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 40 человек

Власть 
Поселок в административном плане относится к Порогскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района